Horvátország
 Antonci település Grožnjan községben 
 Antonci település Poreč községben